Снято несколько фильмов с таким названием:

 Первая конная (фильм, 1941) — реж. Ефим Дзиган и Георгий Березко
 Первая конная (фильм, 1984) — реж. Владимир Любомудров